Die 1. Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2015 zum 17. Mal ausgetragen, insgesamt sieben Mannschaften gingen an den Start. Aufsteiger waren die Tennisriege ETuF Essen aus der 2. Bundesliga Nord und das Eckert Tennis Team aus Regensburg aus der 2. Bundesliga Süd. Der amtierende Deutsche Meister TC Fidonia Bocholt zog sich aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurück. Nachrücker wurde der TC Rüppurr Karlsruhe.

Meister wurde ungeschlagen die M2Beauté Ratingen, während der TC 1899 Blau-Weiss Berlin trotz zweier Siege zusammen mit dem sieglosen TK Blau-Weiss Aachen in die 2. Bundesliga absteigen musste.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

1. Spieltag (8. Mai) 
TC Moers 08 − ETuF Essen − 1:8, 3:16, 65:101
M2Beauté Ratingen − Eckert Tennis Team Regensburg − 6:3, 12:6, 93:74
TC Rüppurr Karlsruhe − TK Blau-Weiss Aachen − 7:2, 15:6, 90:67

2. Spieltag (10. Mai) 
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TC Rüppurr Karlsruhe − 3:6, 8:15, 79:101
TK Blau-Weiss Aachen − ETuF Essen − 2:7, 6:14, 66:96
TC Moers 08 − M2Beauté Ratingen − 2:7, 6:16, 75:105

3. Spieltag (14. Mai) 
 Bilder zum Spieltag aus Regensburg

ETuF Essen − M2Beauté Ratingen − 0:9, 4:18, 57:110
Eckert Tennis Team Regensburg − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 4:5, 9:11, 82:88
TC Rüppurr Karlsruhe − TC Moers 08 − 4:5, 9:10, 87:83

4. Spieltag (16. Mai) 
M2Beauté Ratingen − TK Blau-Weiss Aachen − 8:1, 17:4, 103:53
TC Rüppurr Karlsruhe − Eckert Tennis Team Regensburg − 7:2, 15:4, 99:69
ETuF Essen − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 5:4, 11:10, 72:81

5. Spieltag (31. Mai) 
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − M2Beauté Ratingen − 1:8, 5:16, 63:102
Eckert Tennis Team Regensburg − ETuF Essen − 7:2, 14:5, 93:48
TK Blau-Weiss Aachen − TC Moers 08 − 4:5, 10:13, 75:90

6. Spieltag (5. Juli) 
TK Blau-Weiss Aachen − Eckert Tennis Team Regensburg − 2:7, 6:16, 60:101
ETuF Essen − TC Rüppurr Karlsruhe − 0:9, 1:18, 45:110
TC Moers 08 − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 6:3, 13:7, 96:72

7. Spieltag (12. Juli) 
Eckert Tennis Team Regensburg − TC Moers 08 − 7:2, 14:4, 95:53
M2Beauté Ratingen − TC Rüppurr Karlsruhe − 8:1, 16:2, 96:33
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TK Blau-Weiss Aachen − 6:3, 13:9, 96:88

Erfolgreichste Spielerinnen 
  (TC Rüppurr Karlsruhe) mit zehn Siegen bei zehn Auftritten.
  (M2Beauté Ratingen) mit neun Siegen bei neun Auftritten.
  (ETuF Essen) mit acht Siegen bei zwölf Auftritten.

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

2015
Tennissaison 2015